Niceto puede hacer referencia a:

 Niceto de Tréveris (m. 566), último obispo galorromano de Tréveris.
 Niceto Vega (1799-1841), militar argentino.
 Niceto de Zamacois (1820-1885) fue un historiador, periodista, novelista y poeta español afincado en México.
 Niceto Muguruza (1883-1920), médico español.
 Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949), presidente de España en el período (1931-1936).
 Niceto Alcalá-Zamora y Castillo (1906-1985), jurista español.